Kaiyo (schip, 1943), een Japans vliegdekschip
Kaiyo (Tokushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Tokushima.